Pomilia ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Pimilia, italienischer Filmproduzent
 Rosy Pomilia (* 1948), italienische Sängerin
 Stefano Pomilia (* 1956), italienischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmeditor